Бобин, Владимир:

 Бобин, Владимир Викторович (род. 2014) — советский и украинский учёный-медик, сын Виктора Бобина.
 Бобин, Владимир Павлович (1858—1925) — русский и советский учёный-медик, отец Виктора Бобина.